Wojewodski ist der Familienname folgender Personen:

 Wladimir Alexandrowitsch Wojewodski (1966–2017), russischer Mathematiker
 Wladislaw Wladislawowitsch Wojewodski (1917–1967), russischer Chemiker und Hochschullehrer